Petrucci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Petrucci (1907–1981), italienischer Filmjournalist, -regisseur und Drehbuchautor
 Armando Petrucci (* 1932), italienischer Paläograph
 Borghese Petrucci (1490–1526), italienischer Politiker
 Danilo Petrucci (* 1990), italienischer Motorradrennfahrer
 Davide Petrucci (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Domenico Petrucci († 1598), italienischer Geistlicher und Bischof
 Gianni Petrucci (* 1954), italienischer Sportfunktionär
 Gilles Petrucci (* 1968), französischer Fußballspieler

 John Petrucci (* 1967), US-amerikanischer Musiker
 Loretto Petrucci (1929–2016), italienischer Radrennfahrer
 Mario Petrucci (1893–1972), italienisch-österreichischer Bildhauer
 Ottaviano Petrucci (1466–1539), italienischer Buchdrucker und Musikverleger
 Pandolfo Petrucci (1452–1512), italienischer Politiker
 Raffaele Petrucci (1472–1522), Kardinal

Siehe auch:
 Petrucciani, Petroci